Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 Stefan Edberg (campione)
 Boris Becker (quarti di finale, ritiro)
 Jimmy Connors (secondo turno)

 Slobodan Živojinović (semifinali)
 Mikael Pernfors (semifinali)
 Paul Annacone (quarti di finale)
 Ulf Stenlund (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1987